Никольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и советских республиках (РСФСР, УССР).

Список

Акмолинская область 
 Никольская волость — в составе Акмолинского уезда.

Астраханская губерния 
 Никольская волость — в составе Енотаевского уезда.
 Никольская волость — в составе Красноярского уезда.

Вологодская губерния 
 Никольская волость — в составе Вельского уезда.
 Никольская волость — в составе Кадниковского уезда.
 Никольская волость — в составе Сольвычегодского уезда.
 Никольская волость — в составе Тотемского уезда.

Воронежская губерния 
 Никольская волость — в составе Богучарского уезда.
 Никольская волость — в составе Землянского уезда.
 Никольская волость — в составе Нижнедевицкого уезда.

Екатеринославская губерния 
 Никольская волость — в составе Екатеринославского уезда.

Енисейская губерния 
 Никольская волость — в составе Минусинского уезда.

Забайкальская область 
 Никольская волость — в составе Верхнеудинского уезда.

Казанская губерния 
 Никольская волость — в составе Чебоксарского уезда.

Калужская губерния 
 Никольская волость — в составе Боровского уезда.
 Никольская волость — в составе Лихвинского уезда.

Костромская губерния 
 Никольская волость — в составе Нерехтского уезда.

Курская губерния 
 Никольская волость — в составе Белгородского уезда.
 Никольская волость — в составе Тмимского уезда.
 Никольская волость — в составе Щигровского уезда.

Московская губерния 
 Никольская волость — в составе Рузского (1861—1921), потом — Воскресенского уезда(1921—1929).

Нижегородская губерния 
 Никольская волость — в составе Васильсурского уезда.

Новгородская губерния 
 Никольская волость — в составе Кирилловского уезда.
 Никольская волость — в составе Новгородского уезда.

Оренбургская губерния 
 Никольская волость — в составе Оренбургского уезда.

Орловская губерния 
 Никольская волость — в составе Кромского уезда.
 Никольская волость — в составе Ливенского уезда.
 Никольская волость — в составе Трубчевского уезда.

Пермская губерния 
 Никольская волость — в составе Камышловского уезда.
 Никольская волость — в составе Оханского уезда.

Полтавская губерния 
 Никольская волость — в составе Полтавского уезда.

Рязанская губерния 
 Никольская волость — в составе Раненбургского уезда.
 Никольская волость — в составе Ряжского уезда.

Самарская губерния 
 Никольская волость — в составе Николаевского уезда.
 Никольская волость — в составе Ставропольского уезда.

Санкт-Петербургская губерния 
 Никольская волость — в составе Шлиссельбургского уезда.

Саратовская губерния 
 Никольская волость — в составе Кузнецкого уезда.
 Никольская волость — в составе Сердобского уезда.

Симбирская губерния 
 Никольская волость — в составе Сызранского уезда.

Смоленская губерния 
 Никольская волость — в составе Бельского уезда.

Тамбовская губерния 
 Никольская волость — в составе Кирсановского уезда.
 Никольская волость — в составе Козловского уезда.

Тверская губерния 
 Никольская волость — в составе Весьегонского уезда.
 Никольская волость — в составе Новоторжског уезда.

Томская губерния 
 Никольская волость — в составе Томского уезда.

Тульская губерния 
 Никольская волость — в составе Епифанского уезда.

Уфимская губерния 
 Никольская волость — в составе Белебеевского уезда.
 Никольская волость — в составе Бирского уезда.

Харьковская губерния 
 Никольская волость — в составе Старобельского уезда.

Херсонская губерния 
 Никольская волость — в составе Херсонского уезда.

Ярославская губерния 
 Никольская волость — в составе Рыбинского уезда.
 Никольская волость — в составе Угличского уезда.
 Никольская волость — в составе Ярославского уезда.

См. также